Skillingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skillingen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (10,3 ha)
Skillingen (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (58,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn